Mužská dvouhra European Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Brit Kyle Edmund, kterého v úvodním kole kvalifikace vyřadil Slovák Norbert Gombos.

Ital Jannik Sinner, startující na divokou kartu, se výhrou nad Američanem Francesem Tiafoem stal v 18 letech nejmladším semifinalistou na túře ATP od tehdy 17letého Borny Ćoriće na basilejském Swiss Indoors 2014.
 
Vítězem se stal nenasazený Brit Andy Murray, jenž ve finále zdolal švýcarskou turnajovou čtyřku Stana Wawrinku po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–4. Připsal si tak první turnajové vítězství od triumfu na Dubai Tennis Championships 2017, které představovalo čtyřicátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bývalý první hráč světa Murray, který v lednu 2019 prodělal operaci kyčle, postoupil do svého prvního semifinále turnaje na okruhu od French Open 2017. Dvaatřicetiletý šampion startoval pod žebříčkovou ochranou, když mu pro dlouhodobé zranění na žebříčku patřila až 243. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2019
ATP Tour 2019